Юная Мисс США 1996 () — 14-й национальный конкурс красоты, проводился в , Лас-Крусес, Нью-Мексико. Победительницей стала Кристи Ли Вудс, представлявшая штат Техас.

Ведущим вечера стал  в третий и последний раз, комментарии Шари Белафонте. На сцене выступала группа The Monkees. Единственный год, когда конкурс красоты проходил в городе Лас-Крусес. Впервые в истории конкурса, шесть из десяти конкурсанток являлись афроамериканками.

Результат

Места

Специальные награды

Баллы

Предварительное участие 
The following is the contestants average scores in the preliminary competition.

  Победительница
  1-я Вице Мисс
  2-я Вице Мисс
  Финалистки
  Полуфиналистки

Финальные оценки 

  Победительница
  1-я Вице Мисс
  2-я Вице Мисс
  Финалистка

Участницы 

  — Сьюзан Дандено
  — Эллисон Дики
  — Луанн Робертс
  — Брэнди МакКоски
  — Кортни Гамильтон
  — Эйми Делатт
  — Мишель Мари Джефферсон
  — Эмили Баллард
  — Лавиния Магрудер
  — Канди Маршалл
  — Николь Линн Верра
  — Моника Айви
  — Эшли Андерсон
  — Саммер Ньюманн
  — Хизер Грей
  — Эйса Исток
  — Миша Иветич
  — Мишель Кардамон
  — Аманда Каррауэй
  — Келли Мари Содан
  — Ара Фрэнсис
  — Марисса Перес
  — Кими Фэирчайлд
  — Мария Менунос
  — Сара Кехилл

  — Брэнди Лэйн Ловин
  — Лия Секстон
  — Тамика Томас
  — Грейс Мюррей Таббс
  — Лаура Ларсон
  — Дженнифер Смит
  — Мэнди Грофф
  — Серина Винсент
  — Мелисса Коиш
  — Джессика Понзо
  —  Айша Хендрик
  — Уитни Циммерман
  — Тара Шаффер
  — Латоя Фарли
  — Шеннан МакКрей
  — Хизер Ноэль Джонс
  — Патрисия Кэмпбелл
  — Келли Дутра
  — Катрина Бергстром
  — Тэмми Эштон
  — Эдриенн Паркер
  — Кристи Ли Вудс
  — Келли Годе
  — Тейтвин Минс
  — Венди Кристина Робертс
  — Джоди Уэбб

Судьи 
 
 Карен Кларк
 Крис Купер
 Бобби Икес
 Джозеф Кендалл
 Боб Ван Рипер

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт «Юная Мисс США»

Юная мисс США
1996 год в Нью-Мексико
События 21 августа
Август 1996 года